Master (graad), een graad die aangeeft dat iemand een masteropleiding heeft voltooid aan een universiteit of hogeschool
Master (platenlabel), een jazzplatenlabel van Irving Mills
Master (band), een Amerikaanse deathmetalband
Master (album), het eerste album van de Amerikaanse deathmetalband Master
Master (2022), een Amerikaanse film geregisseerd door Mariama Diallo
Master, een onderdeel in een master/slave-model

Zie ook 
Mastering, bewerking van muziek
Glassmaster, een fase in de productie van compact discs
De benaming voor atleten van 35 jaar of ouder, zie mastersatletiek